Csősz steht für: 

 Csősz, Gemeinde im Komitat Fejér, Ungarn 

Csősz ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Csősz (1921–2007), ungarischer Kunstmaler und Bildhauer
 Imre Csősz (* 1969), ungarischer Kampfsportler